Лицей № 21 — название нескольких образовательных учреждений в России.

 Лицей № 21 — МОУ в Артёмовском Свердловской области;
 Лицей № 21 — МОУ в Иваново;
 Лицей № 21 — ГООУ НПО в Липецке;
 Лицей № 21 — МОУ в Первоуральске.